Rodrigo López peut désigner :
 Rodrigo Lopez (vers 1525-1594), médecin de la reine d'Angleterre Élisabeth ;
 Rodrigo López (1975-), lanceur de baseball mexicain.